HMS Vengeance kan avse:

 , var ett 28-kanoners sjätte klassens linjeskepp erövrat från fransmännen 1758 och som sänktes som ett vågbrytare 1766.
 , var ett 74-kanoners tredje klassens linjeskepp sjösatt 1774. Hon blev fängelsefartyg 1808 och höggs upp 1816.
 , var en holländsk hoj köpt 1793 och såldes 1804.
 , var ett 38-kanoners femte klassens linjeskepp erövrad från fransmännen 1800; det är omtvistat om hon höggs upp 1803 efter grundstötningen 1801 eller om hon fortsatte som fängelsefartyg till 1814.
 , var ett 84-kanoners andra klassens linjeskepp sjösatt 1824. Hon blev logementsfartyg 1861 och såldes 1897.
 , var ett slagskepp av Canopus-klass sjösatt 1899 och såldes 1921.
 , var ett hangarfartyg av Colossus-klass sjösatt 1944. Hon tjänstgjorde i australiska flottan mellan 1952 och 1954, såldes till Brasilien 1956 och namnändrades till Minas Gerais.
 , är en atomubåt av Vanguard-klass sjösatt 1998 och för närvarande i tjänst.